Adair Run ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Adair Run (New River, Virginia), Fluss in Virginia 
 Adair Run (New River, West Virginia), Fluss in West Virginia